Plaats in Indonesië
 Ngadas (Poncokusumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ngadas (Sukapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java